W spodniach czy w sukience? – album Ani Dąbrowskiej
 W spodniach czy w sukience – singel Ani Dąbrowskiej